Der Passagier steht für:

 Der Passagier (Bieler), Erzählung von Manfred Bieler (1971)
 Der Passagier (McCarthy), Roman von Cormac McCarthy (2022)

Filmtitel:
 Der Passagier – Welcome to Germany, deutscher Film von Thomas Brasch (1988)
 Tatort: Der Passagier, deutscher Fernsehfilm von Thomas Bohn (2002) 
 Der Passagier (2013), deutscher Kurzfilm von Marcus Richardt 
Siehe auch:
 Der mysteriöse Passagier